Сугавара () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сугавара, Бунта (1933—2014) — японский киноактёр и сэйю.
 Сугавара, Джулия (род. 1982) — канадская регбистка.
 Сугавара, Ёсимаса (род. 1941) — японский автогонщик.
 Сугавара, Кадзухико (род. 1927) — японский конькобежец.
 Сугавара, Коити (род. 1950) — японский бобслеист.
 Сугавара, Кэндзи (род. 1926) — японский актёр.
 Сугавара, Норико (род. 1972) — японская дзюдоистка.
 Сугавара, Риса (род. 1977) — японская гимнастка.
 Сугавара, Садатоси (род. 1939) — японский волейболист и тренер.
 Сугавара, Сатоси (род. 1959) — японский бобслеист.
 Сугавара, Такэо (род. 1938) — японский легкоатлет.
 Сугавара, Тиэко (род. 1976) — японская фехтовальщица.
 Сугавара, Тэрухито (род. 1972) — японский автогонщик.
 Сугавара, Юкинари (род. 2000) — японский футболист.
 Сугавара, Ясабуро (род. 1952) — японский борец вольного стиля, чемпион Азиатских игр, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 См. также 
 Сугавара-но Митидзанэ (845—903) — японский государственный деятель, учёный и поэт периода Хэйан.
 Дочь Сугавара-но Такасуэ — автор произведения дневникового жанра «Одинокая луна в Сарасина», созданного в XI веке в Японии в эпоху Хэйан.